Eininger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Eininger (* 1956), deutscher Kommunalpolitiker
 Thomas Eininger (* 1958), deutscher Fußballspieler